Велика Лока може бити:

 Велика Лока (Гросупље), насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Велика Лока (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија